Константин Диоген (грчки: Κωνσταντίνος Διογένης; умро 1073) је био византијски војсковођа, син цара Романа IV (1068-1071).

Биографија 
Константин је био Романов син са женом непознатог имена, ћерком Алусијана Бугарског. Постао је један од наследника византијског престола након што се његов отац оженио Евдокијом Макремволитисом 1068. године. Име је добио по своме деди, генералу Константину Диогену, стратегу Србије. Деда му је умро 1032. године. Константин се оженио Теодором Комнин, сестром будућег цара Алексија (1081-1118), током очеве владавине. Њихова ћерка, Ана Диогенеса, постала је владарка Рашке оженивши се архижупаном Урошем I. Тако је Константин Диоген деда Уроша II, Десе, Белоша, Јелене Вукановић и Марије Вукановић Пшемисл, а могуће и Завиде, оца Стефана Немање, оснивача династије Немањић. Константин је погинуо у бици 1073. године. Неки авантуриста се 1090—их година представљао као Константин Диоген у ратовима против Кумана.

Породично стабло

Литература 
 
 
 Skoulatos, Basile (1980). Les Personnages Byzantins de I'Alexiade: Analyse Prosopographique et Synthese (in French). Louvain-la-Neuve, Belgium: Nauwelaerts.

Види још 
 Константин Диоген
 Ана Диогенеса

Умрли 1073.
Династија Комнина
Византијске војсковође